Георгий Фёдорович Отченашко (Georgij Ottschenaschko; род. 21 декабря 1934, Макеевка Донецкой области) — художник, член Союза художников СССР с 1970 года.

Биография 

1934 
Родился 21 декабря в Донбассе в г. Макеевке, в рабочей семье.

1952-1955 
Учился в Елецком художественном училище.

1957-1959 
Учился в Ростовском художественном училище.

1960-1965
Студент Киевского государственного института

1965-1979
Организовал и руководил изостудией

1970
Принят в члены Союза художников СССР.

1974
Награждён  Памятной медалью «Мемориал Репина».10-летний юбилей изостудии.1973Персональная выставка в краеведческом музее г. Макеевки.1977Персональная выставка в Выставочном зале СХ г. Донецка.
Награждён дипломом.1979Назначается директором детской художественной школы, созданной на базе изостудии.1981,1991,1992Выставка-продажа, галерея «Геккосо». Япония1985Персональная выставка в Выставочном зале СХ  г. Донецка.1994Воссоединение с семьёй, живущей в Германии. Heppenheim. Большая персональная художественная выставка.1996Персональная выставка в «Русском Доме», Берлин1997 – 1999Галерея „Kuckucksnest“, Берлин. персональная выставки.1999Персональная выставка, „Club Spittelkolonnaden“, Берлин.
Персональная выставка в «Русском Доме», Берлин.

2000
Персональная выставка „Kleines Haus der Künste“,Берлин. Polnisches Kulturinstitut, Берлин.
Выставка в Польском институте Культуры Берлин. Эскизы, рисунки кинорежиссёра Довженко и картины украинских художников, живущих в Берлине. Поездка в Италию, Флоренцию, Пизу, Рим и Венецию.2001Персональная выставка, Martin – Luther – King Kirchendemeinde Берлин2001 – 2009Ежегодная художественная выставка «Профиль – 14-22». Берлин.2002 – 2004,2008Галерея «Kraftwerk», Берлин.2006,2009,2011Персональная выставка в «Libezem», . Берлин.2007 «В итоге масштабную выставку в Киеве, открывают отдыхающие металлурги в картине Г. Отченашко «Доменщики. После плавки», 1966, у которых, правда, удивительно живые, лишённые всякого стахановского пафоса лица». Интернет.2007Творческая поездка в Познань,
(Польша).Работа над портретами и альбомом.

2009 
Каталог – справочник «Искусство России» 2010, стр.158-159.

2010
Русский Дом науки и культуры в Берлине. Клуб Диалог. Выставка к 65-летию Победы.

2011 
Философ. Философия, вторая ступень, стр. 15.  (Портрет Философа Вольфганг Бель).

Примеры работ

Ссылки 
 ЕДИНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ  |  ЖИВОПИСЦЫ И ГРАФИКИ  |  Том 2 (К-П)
 Flickr
 Персональный сайт 
Работы на персональном сайте:
 Пейзажи 
 Натюрморты 
 Портреты 
 Наброски 

Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты Украины
Художники-пейзажисты Украины